Максим Вла́сов:
 Власов, Максим Григорьевич (1767—1848) — русский генерал от кавалерии, наказной атаман войска Донского.
 Власов, Максим Сергеевич (род. 1986) — российский боксёр-профессионал.